Beleznay Margit (1887–?) színésznő
 Beleznay Margit (1905–1989) színésznő